Серра-де-Конти () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.

Население составляет 3650 человек (2008 г.), плотность населения составляет 147 чел./км². Занимает площадь 25 км². Почтовый индекс — 60030. Телефонный код — 0731.

Покровителем населённого пункта считается святой Beato Gherardo di Serradeconti.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.serradeconti.an.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики